Khaing ist der Name von:
 Thin Thin Khaing, myanmarische Bogenschützin
 Win Khaing Min Aye, myanmarischer Snookerspieler
 Saw Khaing, myanmarischer Wushuspieler
 Khaing Zar Lin (* 1991), myanmarische Badmintonspielerin
 Zaw Khaing (* 1978), myanmarischer Fußballschiedsrichter